Marc Antoni Broggi i Trias (Barcelona, 1942), doctor en medicina i cirurgia.
 Moisès Broggi i Vallès (Barcelona, 1908 - 2012), metge i pacifista català.